Lu (禄), een Chinese familienaam
Lu (陆), een Chinese familienaam
Lu (鲁), een Chinese familienaam
Lu (卢)/(盧), een Chinese familienaam
Lu (路), een Chinese familienaam
Lu (劳), een Chinese familienaam
Lu (逯), een Chinese familienaam
Lü (吕), een Chinese familienaam